Shelbyville (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
 Shelbyville (Indiana), localitat estatunidenca d'Indiana
 Shelbyville (Kentucky), localitat estatunidenca de Kentucky
 Shelbyville (Missouri), localitat estatunidenca de Missouri
 Shelbyville (Tennessee), localitat estatunidenca de Tennessee